25. Sinfonie steht für:

 25. Sinfonie (Haydn)
 25. Sinfonie (Mjaskowski)
 25. Sinfonie (Mozart)

Siehe auch:
 Liste von Sinfonien